Het ATP-toernooi van Genève (officieel Banque Eric Sturdza Geneva Open) werd van 15 tot en met 21 mei gespeeld in de Zwitserse stad Genève. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club de Genève Eaux-Vives.

Het enkelspel werd gewonnen door Stan Wawrinka. Hij versloeg in de finale Marin Čilić met 6-4 en 7-6. Het dubbelspel werd gewonnen door Steve Johnson en Sam Querrey. Zij versloegen in de finale Raven Klaasen en Rajeev Ram met 6-4 en 6-1.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Genève
ATP-toernooi van Genève